Гатаулла Салихович Салихов (1 января 1924 — 16 февраля 2012) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 

Гатаулла Салихов родился 1 января 1924 года в деревне Нижняя Ура (ныне — Арский район Татарстана). С раннего возраста проживал в Ургенче, окончил там десять классов школы. В сентябре 1942 года Салихов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1943 году он ускоренным курсом окончил Ташкентское пехотное училище. С апреля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июлю 1943 года сержант Гатаулла Салихов командовал отделением 518-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии 63-й армии Брянского фронта. Отличился во время Курской битвы. 12 июля 1943 года во время штурма вражеских позиций у села Вяжи Залегощенского района Орловской области Салихов заменил собой выбывшего из строя командира роты и поднял её в атаку. В том бою он получил ранение в ногу, но продолжал сражаться. В бою за село Сетуха того же района Салихов лично подорвал гранатой немецкий блиндаж. Всего же в тех боях он уничтожил более 40 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1943 года за «мужество и героизм, проявленные в боях», сержант Гатаулла Салихов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1238.

В последующих боях Салихов был тяжело ранен и контужен. В октябре 1944 года он окончил курсы «Выстрел». В сентябре 1945 года в звании старшего лейтенанта Салихов был уволен в запас. Проживал и работал сначала в Средней Азии, затем в Москве. 

Скончался 16 февраля 2012 года, похоронен на Преображенском кладбище Москвы.

Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей.

В честь Салихова названа улица в Набережных Челнах.

Примечания

Литература 

 
 Алещенко Н. М. Долг и подвиг. М., 1981.
 Герои Советского Союза — наши земляки. Книга 3. Казань, 1985.
 Ханин Л. Герои Советского Союза — сыны Татарии. Казань, 1969.

Участники Курской битвы
Похороненные на Преображенском кладбище
Персоналии:Ургенч